Assembleia dos Estados Gerais
 Estados Gerais dos Países Baixos
 Estados Gerais de 1588-1589

Ver também 
 Primeiro Estado
 Segundo Estado
 Terceiro Estado
 Estados do reino
 Estamento
 Sociedade de Ordens